Sokolovac je naselje u sastavu Općine Kneževi Vinogradi, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 14 stanovnika.

Sport 
U naselju je u 20. stoljeću djelovao nogometni klub NK Proleter Sokolovac

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Baranjske pustare